Jorge Hugo Finkelstein (San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina; 13 de enero de 1949) Es un escritor, poeta, ensayista, periodista, psicoterapeuta y docente universitario, especializado en temas de literatura y cultura.

El escritor nació en una pequeña provincia norteña de Argentina, en la ciudad conocida como el jardín de la República. Allí estudió la primaria, secundaria y comenzó la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán, sin dejar de lado su pasión por la escritura. Su amor por escribir lo llevo a ser conocido a temprana edad; a los 22 años ya se había hecho conocido por sus obras de teatro al punto de ser becado para asistir al Festival Internacional del Teatro de las Naciones en París. Permaneció dos años en Francia profundizando sus experiencias hasta que decidió retornar a su ciudad natal y terminar sus estudios de grado. Formo parte de la primera promoción de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán.

Al comenzar la dictadura militar en Argentina, volvió a Europa. Madrid fue su hogar durante tres años. Estando allí surgirían algunas de sus más grandes obras como “El Libro del No Amor”, del cual se hicieron 17 ediciones y “Canción de cuna” que posteriormente seria reeditado como “Querido hijo, querido papá”, obra que no tardaría en agotarse al poco tiempo de ser publicado.

Al regresar a Argentina, se doctoro en psicología en la Universidad John F. Kennedy. Es considerado el impulsor de la corriente terapéutica que se denominó “Clínica de la afectividad”. Recorrió gran parte de América Latina como columnista en programas televisivos como “20 mujeres” en los años 90 y generando programas radiales y televisivos, tales como “Emociones” en FM La Isla y “Emociones y sentimiento”, en Radio Mitre. Viajo por todo el mundo y conoció varias culturas, lo que le permitió escribir al respecto.

En la década de los 90, se produce un marcado interés por los aspectos biológicos-científicos; lo que le llevo a obtener el título de Master en Psicoinmunoendocrinología en la Universidad Favarolo y posteriormente publico dos obras de carácter científico; “Psicopatología del dolor” e “Introducción a la psico-neuro-inmuno-endocrinología”. Esto le llevo a ser invitado, en 1996, por el gobierno de Gracia a participar de las Primeras Olimpíadas Médicas en la isla de Koss.

Al volver a la Argentina retomó su actividad literaria publicando una cantidad de obras de gran éxito. Condujo por varios años un programa de televisión llamado “Digno de ser”. Actualmente ejerce como psicoterapeuta y está escribiendo varias obras.

Publicaciones 
Escribió varios ensayos y obras literarias, algunas con gran reelevancia como "El Libro del No Amor" o "Canción de cuna".

 Imaginación a 40 grados, 1984 (ISBN: 9789-5055-6173-5 - editorial Galerna)
 Uno, Uno mismo y el otro, 1984 (ISBN: 9789-5055-6148-3 editorial Galerna)
 El libro del no amor, 1987 (ISBN: 9789-5055-6121-6 editorial Galerna)
 El amo, ese pretendido bien, 1989 (ISBN: 9789-5055-6236-7 editorial Galerna)
 Solos y demasiado tarde, 1990 (ISBN: 9789-5055-6258-0 editorial Galerna)
 Las máscatas de la vida, 1991 (ISBN: 9789-5055-6287-3 editorial Galerna)
 No se lo que quiero, 1993 (ISBN: 9789-5083-4019-1 editorial BEAS) 
 Emociones extremas, 2007 
 A de Afriken, 2022 
 Estimada señora, 2022
 No quiero morir como un idiota, 2022
 El conjuro de los viejos, 2022
 El libro del no amor, 2da edición, 2022 
 Las máscaras de la vida, 2da edición, 2022
 Emociones extremas, 2da edición, 2022

Escritor Argentino
Poeta Artengin
Psicoterapeutas
Docentes de Argentina
UNT
Universidad Nacional de Tucuman
Profesor Universitario